Жердовка — топоним в России:

 Жердовка — деревня в Иркутском районе Иркутской области.
 Жердовка — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Жердовка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Жердовка — река в Забайкальском крае